Beijinho (culinária), doce brasileiro;
 Nome comum de Trivia monacha, um molusco;
 Flor da família das apocináceas;
 Nome dado na Região Autónoma da Madeira ao estalo de salão;